Matagorda puede referirse a:

Lugares

En España 
 Matagorda, localidad del municipio de El Ejido, en la provincia de Almería.
 Matagorda, antiguo castillo de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.

En Estados Unidos 
 Matagorda, condado de Texas.
 Matagorda, localidad del condado de Matagorda, en Texas.
 Matagorda, bahía del golfo de México en la costa de Texas.
 Matagorda, isla del condado de Calhoun, en Texas.
 Matagorda, faro de la isla Matagorda, en Texas.